

Persone 
 Alfonso Bertoldi (1861-1936) – scrittore italiano
 Andrea de Bertoldi (1966) – politico italiano
 Francesco Bertoldi, noto anche come Francis Bertody (1737-1800) – medico italiano naturalizzato statunitense
 Francesco Leopoldo Bertoldi (1737-1824) – scrittore, poeta e presbitero italiano
 Franco Bertoldi (1920-2005) – docente e pubblicista italiano
 Giovanni Bertoldi, conosciuto anche come Giovanni de Bertoldi o Giovanni da Serravalle (1350 o 1360-1445) – vescovo cattolico e teologo italiano
 Giuseppe Bertoldi (1821-1904) – politico, letterato, docente, accademico, giornalista e poeta italiano
 Lionello Bertoldi (1928-2022) – politico italiano
 Luigi Bertoldi (1920-2001) – politico italiano
 Marco Bertoldi (1911-1999) – pittore italiano
 Silvio Bertoldi (1920-2018) – saggista e giornalista italiano
 Vittorio Bertoldi (1888-1953) – linguista e glottologo italiano

Altro 
 Bertoldi – famiglia italiana
 Bertoldi – frazione del comune di Lavarone, provincia autonoma di Trento
 Karadar Bertoldi Ensemble – complesso cameristico di musica classica
 Villa Bertoldi – villa veneta nel comune di Negrar, provincia di Verona